Slovo Jambo může znamenat:

 Jambo! – svahilský pozdrav
 Jambo (gorila) – (17. dubna 1961 – 16. září 1992) byla slavná gorila ze zoo v Jersey. Byla dobře známá pro ochranu mladého chlapce jménem Levan Merritt, který spadl do výběhu goril v roce 1986
 Jambo (karetní hra) – karetní hra německého tvůrce Rüdigera Dorna z roku 2004
 Jambo (píseň) – oficiální píseň 21. světového skautského jamboree
 Jambo (album) – album hudební skupiny Osibisa z roku 1989
 Jambo Bwana – píseň ve svahilštině z roku 1982, od keňského skladatele Teddyho Kalanda Harrisona (Them Mushrooms Band)
 Jambo, Jambo, Jambo, – píseň od skupiny Ragga 2 Sunshine
 Jambo OpenOffice – první kancelářský balík ve svahilštině, založený na OpenOffice.org

Reference